Il singolare del torneo di tennis Madeira Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Byron Black che ha battuto in finale Nicolás Pereira 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Henrik Holm (primo turno)
 Vladimir Gabričidze (secondo turno)
 Byron Black (Campione)
 Nicolás Pereira (finale)

 John Stimpson (quarti di finale)
 Thierry Guardiola (primo turno)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Stéphane Simian (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madeira Challenger 1991